Виктор Шрётер:

 Шрётер, Виктор Александрович (1839—1901) — российский архитектор.
 Шрётер, Виктор Николаевич (1885—1938) — советский юрист.